Большо́е Медве́жье о́зеро — топоним:

Канада 
 Большое Медвежье озеро — крупное озеро на Северо-Западных территориях.

Россия 
 Большое Медвежье озеро — в Алтайском крае, на северо-востоке Шелаболихинского района; исток реки Слезянки.
 Большое Медвежье озеро — в Архангельской области, в центральной части Онежского района.
 Большое Медвежье озеро — в Архангельской области, на севере Шенкурского района.
 Большое Медвежье озеро — в Карелии, на севере Кемского района.

См. также 
 Медвежье озеро (список значений)
 Медвежьи озёра (список значений)